3 miejscowości w Polsce: 
 Antolin – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów 
 Antolin – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce
 Antolin – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice